Hoeltje ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Hoeltje (* 1948), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Georg Hoeltje (1906–1996), deutscher Kunsthistoriker und Autor

Siehe auch:
 Höltje